Az 1985-ös Roland Garros férfi versenyét a svéd Mats Wilander nyerte a csehszlovák Ivan Lendl előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John McEnroe (Elődöntő)
  Ivan Lendl (Döntős)
  Jimmy Connors (Elődöntő)
  Mats Wilander (Bajnok)
  Andres Gomez (Harmadik kör)
  Anders Järryd (Negyedik kör)
  Joakim Nyström (Negyeddöntő)
  Eliot Teltscher (Második kör)

  Yannick Noah (Negyedik kör)
  Aaron Krickstein (Negyedik kör)
  Miloslav Mecir (Harmadik kör)
  Henrik Sundström (Negyedik kör)
  Tomas Smid (Negyedik kör)
  Stefan Edberg (Negyeddöntő)
  Brad Gilbert (Első kör)
  Jimmy Arias (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1